Karolina (cesta)
Karolina (pismo)
Karolina (ime)